

Geografia

Austria 
 Heiligenbrunn – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing

Niemcy 
 Heiligenbrunn – dzielnica gminy Hohenthann w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut